Sabała (Jan Sabała Krzeptowski)
 Jan Sabała Krzeptowski (portret)